Митрополи́т Гаврии́л (, в миру Гаврии́л Калокерино́с ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Фирский, Аморгосский и Островов (1957—1983).

Биография 
Родился в 1910 году в посёлки Китира на одноименном острове, в Греции.

Принят в братию монастыря Илии Пророка на острове Тира и в 1933 году был рукоположен в сан иеродиакона.

17 ноября 1957 года был хиротонисан в епископский сан и возведён в достоинство митрополита Фирского, Аморгосского и Островов.

Скончался 28 января 1983 года.

Примечания 

Митрополиты Элладской православной церкви